Popovača, grad u Hrvatskoj
 Popovača (jezero), jezero u BiH